CRP, sigle composé de trois lettres, C, R et P, peut faire référence à :
 C-reactive protein (en français, protéine C réactive), une protéine présente dans le sang ;
 , une partie de la région de Calgary, en Alberta au Canada ;
 cAMP receptor protein (en français, protéine activatrice des catabolites), une protéine de régulation du métabolisme des sucres chez les bactéries ;
  ;
 Cape Roberts Project, un projet international dans l'Antarctique ;
 Carbon-fibre reinforced plastic (en français, plastique à renfort fibre de carbone), un matériau ;
 Centre de recherche public Henri-Tudor, au Luxembourg ;
 centre de reclassement professionnel ;
 centre de rééducation professionnelle ;
 Cercle royal du Parc, un gentlemen's club fondé en 1842 ;
 Commissaire principal, le garde de commandant dans le service du commissariat des armées
 Complexe de raffinage de Paraguaná, au Venezuela ;
 Centre régional de phytosociologie de Bailleul, dans le Nord de la France ;
 Contrarotating propeller (en français, hélice contrarotative), un type d'hélice ;
 convention de reclassement personnalisé, dans le domaine social en France ;
 coopération-réciprocité-pardon, un concept sur le fonctionnement en société ;
 crédit de réduction de peine ;
 Critique de la raison pure, une œuvre d'Emmanuel Kant ;
 CRP Radios, un groupe de radio et média privé du Pérou.

CRP est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Corpus Christi, au Texas aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports